Max Fortemps
Vincent Fortemps